Бро́кман (; ), Брокманн (; ) — немецкая, английская и скандинавская фамилия.

Брокман
 Брокман, Джон (род. 1941) — американский литературный агент.
 Брокман, Германус (1871—1936) — нидерландский гребец, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Брокман, Иоганн Франц Иероним (1745—1812) — австрийский актёр.

Брокманн
 Брокманн, Сигне Мари (псевдоним Синкен Хопп; 1905—1987) — норвежская писательница, поэтесса, драматург и переводчик.
 Брокманн, Тео (1893—1956) — нидерландский футболист.

Составные
 Брокман-Ерош, Мария Шарлотта
 Дрейк-Брокман, Эдмунд (1884—1949) — австралийский юрист, военный и политический деятель, член Сената (1920—1926).
Вымышленные
 Кент Брокман

См. также 
 Брукман
 Брокмен

Примечания